Тотана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалентин. Занимает площадь 287,67 км². Население — 32 008 человека (на 2019 год).

Покровителями города считаются апостол Иаков (в испанской традиции именуется Сантьяго (святой Яго) и «мавроборец») и Святая Евлалия Меридская.

Население

Примечания

Муниципалитеты Мурсии